A PSA rövidítés jelentheti

 PSA, Prosztataspecifikus antigén
 PSA, PSA-csoport (Groupe PSA), a Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, DS stb. autómárkákat gyártó francia cégcsoport